Rune Pedersen, ex arbitro di calcio norvegese.
Rune Pedersen, ex calciatore danese.